H — letra

Química
Hidrogénio
Histidina — um aminoácido

Unidades 
Hecto — prefixo do Sistema Internacional que significa 10
Hora — cujo símbolo é h
Henry (unidade) — unidade de indutância cujo símbolo é H

Outros usos 
Quaterniões — extensão dos números complexos representados pelo símbolo 
Programa H — programa de televisão brasileiro

Desambiguações de letras